Giorgio Tinazzi  – giornalista, critico cinematografico e storico del cinema italiano
 Giorgio Tinazzi  – calciatore italiano
 Giorgio Tinazzi  – ciclista italiano